

Poveznice 
 Međuopćinska liga Karlovac-Kutina-Sisak 1973./74.

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

1973-74
Karlovac